Arrow Rock, un village situé en bordure du Missouri, à l'est du comté de Saline, dans le Missouri, aux États-Unis.
 L'Arrow Rock State Historic Site Bridge, un pont situé à Arrow Rock et inscrit au Registre national des lieux historiques.
 Arrow Rock Township, un ancien township, situé dans le comté de Saline, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une petite île dans la baie de Tasman en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Arrow Rock Festival, à Lichtenvoorde aux Pays-Bas.